Juurikkala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1959), scénariste et réalisatrice finlandaise
 (né en 1980), photographe et réalisateur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois